Бреј може да се односи на:

 Лe Бреј (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Бреј (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Бреј (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Бреј (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Бреј (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона
 Бреј (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Бреј (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома
 Бреј (острво), острво у канадском арктичком архипелагу
 Бреј (Ирска), град у Републици Ирској
 Бреј (Оклахома), град у америчкој савезној држави Оклахома
 Џон Бреј, амерички атлетичар
 Маријано Рахој Бреј, шпански политичар